Василий Васильевич Зуёнок (; род. 3 июня 1935, д. Мачулищи, Крупский район, Минская область) — белорусский советский поэт, переводчик. Лауреат Премии Ленинского комсомола Белорусской ССР (1974). Лауреат Государственной премии Белорусской ССР имени Янки Купалы (1982). Член Союза писателей СССР (1966). Кандидат филологических наук (1973). Почётный член Национальной академии наук Белоруссии (2000).

Биография 
Родился в крестьянской семье в деревне Мачулищи Крупского района Минской области Белоруссии. Окончил Борисовское педагогическое училище (1954).

Окончил отделение журналистики филологического факультета Белорусского государственного университета (1959). Работал в редакции газеты «Рабочае юнацтва» (Минск), в 1960—1966 годах — в газете «Пионер Беларуси». В 1966—1972 годах являлся заместителем, в 1978—1982 годах — главным редактором литературного журнала «Маладосць», в 1972—1978 годах — главным редактором детского журнала «Бярозка», в 1982—1989 годах — секретарь, в 1990—1998 годах — председатель Союза писателей Беларуси.

Творчество 
Дебютировал в 1954 году. Творчество В. Зуёнка имеет широкий жанровый диапазон: от поэтического шаржа до поэмы.

Переводит на белорусский с русского, украинского, болгарского, польского, словацкого, сербского языков. Вышла книга избранных переводов «3нічкі сямі нябёс» (Минск, 1992).

Стихи В. Зуёнка переводились на английский, болгарский, польский, словацкий и другие языки. Вместе с Р. Барадулином перевёл книгу стихов У. Лучука "Озера-Бульдозера" (1978).

Про творчество В. Зуёнка писали Р. Бородулин, В. Короткевич, В. Колесник, П. Панченко, О. Лойка, А. Вертинский и другие.

Защитил диссертацию кандидата филологических наук на тему «Публицистика и лирика : гражданская поэзия на страницах современной белорусской периодики» (1973).

Библиография

Сборники поэзии 
 Книга лирики  («Огниво») (1960)
 Книга лирики  («Крутояр») (1969)
 Книга лирики  («Жилище») (1973)
 Книга юмористических стихов  («Качан на пьедестале») (1973)
 Книга лирики  («Нача») (1975)
 Книга лирики  («Молчание травы») (1980)
 Книга лирики  («Время возвращения») (1981)
 Книга лирики  («Рассветные птицы») (1982)
 Книга лирики  («Лукомье») (1984)
 Книга лирики  («Жатвенный день: Избранное») (1985)
 Книга лирики  («Определение») (1987)
 Книга лирики  («Лето тревожных дождей») (1990)
 Книга лирики  («Черная лестница») (1992)
 Книга лирики  («Письма с этого света») (1995)
 Избранное  («Избранные произведения : В 2 т.») (1996—1998)

Книги для детей 
 Книга рассказов  («Любить природу — любить Родину») (1962)
 Книга рассказов  («Трудом славится человек») (1963)
 Книга стихов  («Весёлый круговорот») (1965)
 Книга стихов  («Жили-были под водой») (1969)
 Книга стихов  («Солнечный клубочек : Загадки») (1972)
 Книга стихов  («Будем силы набираться») (1974)
 Книга стихов  («Шапка-всевидимка») (1983)
 Книга стихов  («Дом, полный гостей») (1987)
 Книга стихов  («Забодайрог») (1995)
 Книга стихов  («По ельнику, по березнику: Белорусские грибы в стихах и рисунках») (1996)
 Книга стихов  («Эхо: Стихи, загадки, потешки») (2003)

Публицистика и критика 
 книга литературно-критических статей  («Линия высокого напряжения») (1983)
 книга литературно-критических статей  («Между небом и землей : литературно-лингвистические эссе, этюды, очерки») (2009)

Издания Василия Зуёнка в переводе на русский язык 
 Зуёнок, В. В. Основа / В. В. Зуёнок; пер. с бел. И. Бурсова. — Москва : Молодая гвардия, 1972. — 288 с.
 Зуёнок, В. В. Жили-были под водой / В. В. Зуёнок; пер. с бел. И. Бурсова. — Минск : Юнацтва, 1982. — 114 с.

Награды 
 Премия Ленинского комсомола Белорусской ССР (1974) за книгу стихов «Сяліба».
 Государственная премия Белорусской ССР имени Янки Купалы (1982) за поэму «Маўчанне травы».
 Орден Трудового Красного Знамени (1989).
 Медали.

Примечания

Литература 
 Гніламёдаў, У. В. Праўда зерня : Творчы партрэт Васіля Зуёнка / У. В. Гніламёдаў. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1992. — 143 с.

Ссылки 
 Почётный член НАН Беларуси Зуёнок Василий Васильевич

Члены Союза писателей СССР
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели СССР
Детские писатели Белоруссии
Лауреаты премии Ленинского комсомола БССР
Лауреаты литературной премии имени Ивана Мележа
Кандидаты филологических наук
Почётные члены Национальной академии наук Беларуси
Выпускники филологического факультета Белорусского государственного университета
Председатели Союза писателей Белоруссии
Лауреаты Государственной премии Белорусской ССР